Stelck ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Stelck (1917–2016), kanadischer Geologe und Paläontologe
 Edda Stelck (1939–2014),  evangelische Pädagogin und Aktivistin